Nastus — рід рослин підродини бамбукові (Bambusoideae) родини тонконогові (Poaceae).

Поширення 
Представники цього роду зростають переважно в гірських тропічних лісах Мадагаскару, також на Реюньйоні та на Соломонових островах.

Види 

 Nastus ambrensis
 Nastus borbonicus
 Nastus decaryanus
 Nastus elatoides
 Nastus elatus
 Nastus elegantissimus
 Nastus elongatus
 Nastus emirnensis
 Nastus glaucus
 Nastus holttumianus
 Nastus hooglandii
 Nastus humbertianus
 Nastus lokohoensis
 Nastus longispicula
 Nastus madagascariensis
 Nastus manongarivensis
 Nastus obtusus
 Nastus perrieri
 Nastus productus
 Nastus reholttumianus
 Nastus rudimentifer
 Nastus schlechteri
 Nastus schmutzii
 Nastus tsaratananensis
</div>

Див. також 
 Список родів родини тонконогових

Бамбукові
Роди квіткових